Valle Vista – census-designated place dell'Arizona
Valle Vista – census-designated place della California
Valle Vista – census-designated place del Texas